Die Liste der Außenminister 2003 enthält sämtliche Außenminister der Welt, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2003 im Amt waren. Angaben zu Außenministern von abhängigen bzw. von den Vereinten Nationen nicht als selbständige Staaten anerkannten Gebieten sowie frühere oder spätere Amtszeiten sind kursiv geschrieben.

Am 4. Februar 2003 trat Serbien und Montenegro die Rechtsnachfolge der Bundesrepublik Jugoslawien an.

Literatur 
 Mario von Baratta (Hrsg.): Der Fischer Weltalmanach 2004. Fischer, Frankfurt am Main, Oktober 2003, ISBN 3-596-72004-4.
 Der Fischer Weltalmanach 2005. Fischer, Frankfurt am Main, September 2004, ISBN 3-596-72005-2.

Weblinks 
 www.rulers.org

2003
Außenminister